Le terme tampon a plusieurs sens en fonction de la discipline en question.

Absorption de liquide 
 En hygiène féminine, un tampon hygiénique est un dispositif absorbant jetable inséré dans le vagin afin d'absorber le sang issu des menstruations.
 En santé, c'est un accessoire de la trousse de secours du secouriste.
 En papeterie, un tampon encreur est un coussinet imprégné d'encre. Par extension, le tampon est devenu synonyme de timbre ou de cachet dans le langage courant.

Séparation ou amortissement 
 Dans le domaine des chemins de fer, les tampons permettent d'amortir les chocs entre véhicules ferroviaires.
 En mécanique, le tampon est un outil permettant de contrôler certaines dimensions.
 Dans le domaine de la construction et en travaux publics, c'est une dalle mobile, de pierre ou de métal, fermant l'ouverture d'un regard (puisard, fosse d'aisances, égout), d'une canalisation ou d'un trou d'homme.

Sciences 
 En chimie, un tampon est une solution aqueuse qui maintient approximativement le même pH malgré la dilution et l'addition de petites quantités d'un acide ou d'une base.

Technologies 
 En informatique, une mémoire tampon (buffer en anglais) est une mémoire qui absorbe les données en attendant leur traitement.
 En électronique, l'étage tampon est un circuit actif destiné à la séparation fonctionnelle des parties qu'il relie. Les tampons évitent à la variation des paramètres de la partie aval de se répercuter sur la partie amont. On parle aussi d'étage adaptateur d'impédances. En électronique numérique un tampon trois états est une sortie indispensable au fonctionnement d'un bus rapide.

Arts 
 En musique, le tampon est une pièce utilisée pour boucher les trous des instruments à vent de la famille des bois (clarinette, saxophone, basson, hautbois, flûte traversière...) .
 En peinture, petite masse de nature variée (fourrure, poignées d'herbes, mousses, balle de laine ou de poils, feuille, éponge) qui est chargée de matière pigmentée, servant à appliquer une couleur (technique du tamponnage).
 Le vernissage au tampon est un métier d'art.

Sports et loisirs 
 Une auto tampon est l'expression argotique pour désigner une auto-tamponneuse.
 Dans le jargon du rugby à XV, le tampon est un plaquage violent ou spectaculaire.

Géographie et politique 
 Le Tampon est une ville de La Réunion.
 Un État tampon est un petit État placé entre deux grandes puissances dont il est censé équilibrer les influences.

Notes et références

Voir aussi 
  (terme anglais signifiant « tampon »).

bg:Буфер
ca:Buffer
da:Buffer
de:Puffer
en:Buffer
eo:Bufro
es:Buffer
fa:میانگیر
he:Buffer
id:Buffer (disambiguasi)
io:Bufro
ja:バッファー
ko:버퍼
nl:Buffer
pl:Bufor
ru:Буфер
sv:Buffert